Ранчо Манантијал има више значења:

 Ранчо Манантијал (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Манантијал (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику